Il doppio maschile dello  Swedish Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Jonas Björkman e Robin Söderling erano i detentori del titolo, ma Bjorkman si è ritirato ufficialmente e non ha potuto difendere il titolo dello scorso anno.
Soderling ha fatto coppia con Robert Lindstedt, ma Jaroslav Levinský e Filip Polášek li hanno battuto in finale 1-6, 6-3, 10-7.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Paul Hanley (quarti)
  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Jaroslav Levinský /  Filip Polášek (finale)
  Marc López /  Tommy Robredo (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Swedish Open 2009
ATP World Tour 2009